Финал Кубка африканских наций 2008 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 2008, который состоялся 10 февраля на стадионе «Охене Джан» в Аккре между сборными Камеруна и Египта. Победителем матча со счётом 1-0 стала сборная Египта. Единственный мяч в игре забил полузащитник «фараонов» Мохаммед Абутрика.

Сборная Египта как победитель Кубка африканских наций 2008 представляла Африканскую конфедерацию футбола (КАФ) на Кубке конфедераций 2009.

Отчёт о матче 

Финал
Футбол в Африке в 2008 году
События 10 февраля
Февраль 2008 года
Аккра
2008 год в Гане
Матчи сборной Камеруна по футболу
Спорт в Египте в 2008 году
2000-е годы в Камеруне
Матчи сборной Египта по футболу